Vryses kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vryses (ort i Grekland), Kreta, Nomós Lasithíou, 
 Vrýses, ort, Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 

Robotskapade Greklandförgreningar